Чакловићи Горњи су насељено мјесто у граду Тузла, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ. Према попису становништва из 2013. године, у насељу је живјело 1.480 становника.

Становништво

Извори 

Град Тузла
Насељена мјеста у Федерацији Босне и Херцеговине
Википројект географија/Насеља у Босни и Херцеговини
Бивша српска насеља